Михаи́л Шу́бин:
 Шубин, Михаил Александрович (1944—2020) — советский и американский математик.
 Шубин, Михаил Владимирович (род. 1950) — российский государственный деятель. Мэр города Обнинска (1994—2000).